BQE peut faire référence à :
  ;
 , une voie rapide située dans la ville de New York, segment de l'Interstate 278 ;
 Bulletin Quotidien Europe.